Velidhoo steht für

Velidhoo (Thiladhunmathi-Miladhunmaddulu-Atoll), eine Insel der Malediven
Velidhoo (Ari-Atoll), eine weitere Insel der Malediven